Истобенский сельсовет

Кировская область 
 Истобенский сельсовет Оричевского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Липецкая область 
 Истобенский сельсовет Чаплыгинского района